Ниже показан медальный зачёт летних Олимпийских играх 2008 в Пекине 87 стран-участниц, всего же принимало участие 202 страны.

Впервые олимпийскими чемпионами стали представители Монголии и Панамы. Представители Афганистана, Маврикия, Сербии (после распада Югославии и союза с Черногорией), Судана, Таджикистана, Того впервые в своей истории получили медали Олимпийских игр.

Изменения в медалях 
15 августа 2008 МОК объявил, что допинг-проба северокорейского стрелка Ким Чон Су дала положительный результат, и лишила его двух медалей — бронзовой в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров и серебряной в стрельбе из пистолета на 50 метров. После его дисквалификации бронзовая медаль в стрельбе из пневматического пистолета на 10 метров перешла к американцу Джейсону Тёрнеру; в стрельбе из пистолета на 50 метров серебряная медаль перешла к китайцу Тань Цзунляну, бронзовая — к россиянину Владимиру Исакову.

Шведский борец Ара Абрахамян завоевал бронзовую медаль в Греко-римской борьбе в категории до 84 кг. Однако на церемонии награждения он бросил медаль на подиум в знак протеста против судейства. 16 августа 2008 года МОК лишил его медали.

Допинг-проба украинской легкоатлетки Людмилы Блонской, финишировавшей второй в семиборье дала положительный результат. 22 августа 2008 года МОК лишил её медали, серебряная медаль перешла к американке Гайлис Фаунтейн, бронзовая — к россиянке Татьяне Черновой.

В декабре 2008 года из-за повышенного содержания тестостерона по решению Международного олимпийского комитета белорусские метатели молота Вадим Девятовский и Иван Тихон были лишены наград — соответственно серебряной и бронзовой медалей — и дисквалифицированы. В июне 2010 года меры были отменены Спортивным арбитражным судом в связи с нарушениями при допинг-контроле. 5 августа 2010 года Ивану Тихону и Вадиму Девятовскому торжественно были возвращены награды.

Допинг-проба лошади норвежского наездника Тони Андре Хансена дала положительный результат. Хансен, завоевавший бронзовую медаль в командных соревнования по конкуру, был дисквалифицирован, а команда Норвегии, лишившаяся очков Хансена, потеряла бронзовую медаль, которая 22 декабря 2008 года перешла к команде Швейцарии.

18 ноября 2009 года МОК объявил, что два призёра игр лишены медалей из-за положительного результата допинг-проб. Легкоатлет Рашид Рамзи из Бахрейна был лишён золотой медали в беге на 1500 метров. Кениец Асбель Кипроп получил золото, новозеландец Ник Виллис — серебро, француз Мехди Баала — бронзу. Итальянский велосипедист Давиде Ребеллин был лишён серебряной медали в групповой шоссейной гонке. Позднее серебряная медаль перешла к швейцарцу Фабиану Канчеллара, бронза — к россиянину Александру Колобнёву.

В 2012 году Андрей Михневич, завоевавший бронзовую медаль в толкании ядра, был дисквалифицирован за употребление допинга. Бронзовая медаль перешла к канадцу Дилану Армстронгу.

В 2016 году Международный олимпийский комитет лишил сборную России по лёгкой атлетике золотой медали, завоёванной бегуньями на Олимпийских играх-2008 в Пекине в эстафете четыре по 100 метров. Решение было принято после перепроверки допинг-проб из-за положительного результата бегуньи Юлии Чермошанской. У неё были найдены следы двух запрещённых препаратов — станозолола и дегидрохлорметилтестостерона (туринабола).

Также МОК лишил сборную России по лёгкой атлетике серебряной медали, завоёванной на Олимпийских играх в Пекине в 2008 году. МОК принял такое решение из-за положительной допинг-пробы бегуньи Анастасии Капачинской. В её пробе обнаружили два запрещённых вещества — станозолол и туринабол.

За употребление допинга МОК лишил серебряной медали российскую бегунью Татьяну Фирову, серебряной и бронзовой медалей тяжелоатлеток Марину Шаинову и Надежду Евстюхину соответственно.

Российская копьеметательница Мария Абакумова, в соответствии с решением МОК, лишена серебряной медали Игр-2008 в Пекине. Из-за положительного допинг-теста у Дениса Алексеева российская олимпийская сборная также лишилась бронзы легкоатлетов в эстафете 4×400 метров на Играх в Пекине.

Повторный анализ допинг-пробы прыгуньи в высоту Анны Чичеровой показал наличие запрещённого препарата туринабола. МОК лишил её бронзовой медали.

Бронзовой медали (в беге на 3000 м с препятствиями) лишилась российская легкоатлетка Екатерина Волкова — были обнаружены следы запрещённого вещества туринабол.

В ноябре 2016 года МОК лишил медалей российского борца Хасана Бароева (серебряная медаль), штангистов Хаджимурата Акаева и Дмитрия Лапикова (бронзовые медали). Кроме того, аннулирован результат Елены Слесаренко, которая заняла четвёртое место в прыжках в высоту.

В 2016 году Международный олимпийский комитет объявил очередной список атлетов, которые подверглись санкциям после перепроверки допинг-проб Олимпиад 2008 и 2012 годов. Из белорусских спортсменов золотой награды лишена олимпийская чемпионка Пекина-2008 в метании молота Оксана Менькова, а серебряную награду предписано вернуть толкательнице ядра Наталье Михневич. Перепроверка проб восьмилетней давности выявила запрещённые вещества в тестах серебряного призёра Игр-2008 Андрея Рыбакова и бронзовой медалистки Анастасии Новиковой.
После очередной порции допинг-проколов число белорусских медалей Олимпиады-2008 усохло до 14 наград — 3 золотые, 4 серебряные, 7 бронзовых.

В январе 2017 года после перепроверки допинг-проб российской прыгуньи в длину Татьяны Лебедевой МОК лишил её двух серебряных медалей Олимпийских игр в Пекине 2008 года.

В апреле 2017 года МОК дисквалифицировал российскую семиборку Татьяну Чернову за нарушение антидопинговых правил после перепроверки её допинг-пробы, взятой во время ОИ-2008, где она выиграла "бронзу".

Примечания

Ссылки 
 Международный олимпийский комитет — Пекин 2008 — Медальный зачёт

Итоги летних Олимпийских игр
Летние Олимпийские игры 2008